Полу́нин — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 
 
 Полунин, Андрей Викторович (род. 1971) — советский и украинский футболист.
 Полунин, Аркадий Павлович (1889—1933) — штабс-капитан Русской Армии, эмигрант, соучастник убийства В. В. Воровского.
 Полунин, Василий Николаевич (1862—после 1917) — член IV Государственной думы от Полтавской губернии, преподаватель гимназии.
 
 Полунин, Иван Александрович (1912—1990) — Герой Советского Союза.
 Полунин, Максим Николаевич (род. 1975) — казахстанский прыгун с трамплина.
 Полунин, Михаил Иванович (1938—2014) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Полунин, Олег Владимирович (1914—1985) — британский ботаник.
 Полунин, Павел Евгеньевич (род. 1953) — советский киноактёр.
 Полунин, Сергей Владимирович (род. 1989) — украинский и российский артист балета.
 Полунин, Фёдор Афанасьевич (?—1787) — русский учёный-географ, переводчик, составитель первого «Географического лексикона Российского государства» (1773).
 Полунин, Юрий Иосифович (1913—1982) — советский пианист, педагог и композитор.



Примечания